Sven Erik Bystrøm (ur. 21 stycznia 1992 w Haugesund) – norweski kolarz szosowy. Olimpijczyk (2016).

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy kolarze szosowi
Norwescy olimpijczycy
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarze Team Katusha
Kolarze UAE Team Emirates
Ludzie urodzeni w Haugesund
Urodzeni w 1992